Guerra:
 Jornada d'Alger: expedició militar de l'emperador Carles V per prendre Alger a Khair ed-Din Barba-rossa.
 Jornada de Mers el-Kebir: expedició militar de Ferran el Catòlic per prendre Mers el-Kebir als abdalwadites.

 Premsa:
Jornada (Bolívia): periòdic generalista en castellà, actiu des de 1964, a Bolívia.
 Jornada (Països Catalans): periòdic generalista en català, actiu el 2018, als Països Catalans.
 Jornada (València): periòdic generalista en castellà del règim franquista, actiu entre 1941 i 1975, a la ciutat de València.
 Diario Jornada: periòdic generalista en castellà, actiu des de 1954, a Mèxic.
 La Jornada (Mèxic): periòdic generalista en castellà, actiu des de 1984, a Mèxic.
 La Jornada (Nicaragua):periòdic generalista en castellà, actiu des de 1986, a Nicaragua.

 Treball:
 Jornada de treball: nombre d'hores que el treballador està obligat a treballar efectivament.
 Jornada de vuit hores: reivindicació del moviment obrer per la reducció a 8 hores de jornada de treball diari.

 Altres:
 Jornada de reflexió: dia previ a la celebració d'uns comicis.
 Jornada Mundial de la Joventut: trobada mundial celebrada cada 2-3 anys per aplegar a joves catòlics d'arreu del món.